I codici ISO 3166-2 per l'Estonia coprono le quindici contee. Lo scopo dello standard è quello di stabilire una serie di abbreviazioni internazionali dei luoghi da utilizzare per le etichette di spedizione, i contenitori, e, più in generale, ovunque un codice alfanumerico possa essere usato per indicare una località in modo meno ambiguo e più pratico del nome completo.

La prima parte del codice è il codice ISO 3166-1 EE, che identifica l'Estonia, la seconda parte è un codice numerico a due caratteri che identifica le contee.

Lista dei codici

Voci correlate
ISO 3166-2, la tabella di riferimento per i codici regionali delle nazioni.
ISO 3166-1, la tabella di riferimento per i codici delle nazioni.
Contee dell'Estonia

EE
Suddivisioni dell'Estonia